Джей-ліга 2003 — 11-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Йокогама Ф. Марінос.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нарадзакі Сейґо
 Цубої Кейсуке
 Dutra
 Наказава Юдзі
 Огасавара Міцуо
 Фукунісі Такасі
 Оку Дайсуке
 Ендо Ясухіто
 Емерсон
 Ueslei
 Кубо Тацухіко

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

2003 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу